Јукуну има више значења:

 Јукуну (Сан Мартин Уамелулпам), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Јукуну (Санта Марија Јолотепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику